Каппа Тельца (Каппа Тельца; κ Тельца, Kappa Tauri, κ Tauri, сокращ. κ Tau, Kappa Tau) — оптически-двойная звезда в зодиакальном созвездии Тельца немного севернее Альдебарана. Даже в бинокль видно, что это две почти идентичные белые звезды, отдалённые друг от друга на угловое расстояние . κ Тельца состоит из пары звёзд κ1 и κ2 имеющие видимые звёздные величины отличающиеся почти на величину: +4.22m и 5.24m, и, согласно шкале Бортля, самая слабая из них видна невооружённым глазом на засвеченном пригородном небе (), а самая яркая видна невооружённым глазом на городском небе (). Оптически-двойные звёзды считаются парой звёзд с общим движением на основе их очень похожих параллаксов, лучевых скоростей и собственных движений, хотя никакого орбитального движения не наблюдается. Так как две звезды движутся в пространстве более или менее вместе, и предполагая, что они находятся на одинаковом расстоянии (что не очевидно), они должны находится на расстоянии , что подразумевает период в  и орбитальную скорость всего . Меры движения, однако, показывают относительную скорость в , что слишком велико для того, чтобы они были реальной парой учитывая гравитационные рывки других звёзд в скоплении Гиады, к которому оно вероятно принадлежит, за последние полмиллиарда лет. Даже с учётом ошибок наблюдений относительная скорость не может быть снижена достаточно сильно. Простая близость не достаточна для того, чтобы поверить, что оптически-двойная пара действительно является двойной звездой, то есть имеет гравитационную связь между звёздами.

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos известно, что звезды удалены примерно на  () (κ1) и на  () (κ2) от Земли. Звёзды наблюдается севернее 68° ю. ш., то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением приполярных областей Антарктиды. Лучшее время для наблюдения — ноябрь.

Обе звезды Каппа Тельца движутся довольно быстро относительно Солнца: их радиальная гелиоцентрическая скорость равна  (для κ1 Тельца) и  (для κ2 Тельца), что в 4 и 3,2 раза, соответвенно, больше скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезды удаляются от Солнца. Обе звезды  приближались к Солнцу на расстояние   назад, когда они увеличивали свою яркость до величины 2,17m — κ1 (то есть звезда светила примерно как Денебола светит сейчас) и до величины 4,34m — κ2 (то есть звезда светила примерно как Эта Ворона светит сейчас). По небосводу звезды движутся на юго-восток.

Имя звезды 
Каппа Тельца, а соответственно и названия Каппа1 Тельца и Каппа2 Тельца, (латинизированный вариант , а соответственно  и ) является обозначениями Байера, данные звёздам в 1603 году. Хотя звезда и имеет обозначение κ (Каппа — 10-я буква греческого алфавита), однако сами звезды — 18-я по яркости в созвездии (κ1 Тельца) и 61-я по яркости в созвездии (κ2 Тельца). 65 Тельца (латинизированный вариант ) (κ1 Тельца) и 67 Тельца (латинизированный вариант ) (κ2 Тельца), соответственно, являются обозначением Флемстида.

Вместе cо звёздами φ, υ и χ они носили арабское имя Аль-Калбейн  — «Две собаки». Согласно каталогу звёзд в «Техническом меморандуме 33-507 —  Сокращённый каталог звёзд, содержащий 537 названий звёзд» — «Аль Калбейн» был названием для пяти звёзд: φ как «Аль Калбейн I», χ как «Аль Калбейн II», звезды (κ2 и κ1) являются «Аль Калбейн III» и «Аль Калбейн IV», соответственно, а υ — «Аль Калбейн V».

В  звезда относится к созвездию , а в нём к астеризму  (), , что означает «Небесная Улица», состоящему из Каппа1 Тельца и Омега Тельца. Следовательно, сама Каппа1 Тельца известна как  (, ) «Первая Звезда Небесной Улицы».

Обозначения компонентов как Каппа Тельца,Ab; AB, A,CD; AE, B,CD; BF и CD вытекают из конвенции, используемой Вашингтонским каталогом визуально-двойных звёзд (WDS) для звёздных систем, и принятого Международным астрономическим союзом (МАС).

Каппа1 Тельца 

Каппа1 Тельца — судя по её спектральному классу -V является субгигантом спектрального класса A с признаками карликовости, что указывает на то, что водород в ядре звезды уже не служит ядерным «топливом», то есть звезда сходит с главной последовательности.

Масса звезды напрямую не измеряна, но Kaler приводит оценочную массу . Хотя возраст звезды напрямую не поморян, однако, в источниках часто указывается, что звезда принадлежит к рассеянному звёздному скоплению Гиады, которому . Поскольку звезда Каппа1 Тельца  заканчивает свою жизнь на главной последовательности, то это значит, что масса звезды была как минимум . Судя по её массе, звезда начала свою жизнь как карлик спектрального класса A0V. Тогда её радиус был , а эффективная температура была порядка . Зная радиус и температуру звезды, используя закон Стефана — Больцмана можно выяснить, что её светимость тогда была порядка . Для того, чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала бы примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, её надо было бы поместить на расстоянии , то есть почти на орбиту Юпитера. Причём с такого расстояния Каппа1 Тельца  выглядела бы на 62% меньше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли — 0,19° (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°).

В настоящее время звезда расширилась и охладилась. Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный бело-жёлтый цвет звезды спектрального класса A. Светимость звезды оценивается в .

В связи с большой светимостью звезды её радиус может быть измерен непосредственно, и такая попытка была сделана в 1922 году Данные об этом измерении приведены в таблице:

Сейчас мы знаем, что радиус звезды должен быть , то есть первое измерения 1961 года было наиболее адекватным.

Скорость вращения у Каппа1 Тельца почти в 47 раз больше солнечной и равна , что даёт период вращения звезды — 1,438 дня и хотя скорость вращения довольно большая, но для горячих звёзд это не так быстро, их скорость может достигать 200-.

Поскольку Каппа1 Тельца —  субгигант, то максимум через  звезда станет красным гигантом, а затем, сбросив внешние оболочки, станет белым карликом.

Каппа1 Тельца демонстрирует лёгкую переменность: во время наблюдений яркость звезды немного колеблется, без какой-либо периодичности (скорее всего у звезды несколько периодов). Тип переменной определён как переменная типа Дельты Щита, которые меняют яркость на несколько процентов в течение нескольких часов (хотя вариации яркости недостаточно изучены).

Каппа2 Тельца 
Каппа2 Тельца — карлик спектрального класса n то есть у звезды в спектре присутствуют диффузные линии (широкие и размытые), обусловленные быстрым вращением карликовой звезды. Также её спектральный класс указывает на то, что водород в ядре звезды служит ядерным «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности.

Масса звезды напрямую не измерена, но у звёзд спектрального класса она n равна Таблицы VII и VIII. Kaler в своей работе даёт массу . Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный жёло-белый цвет звезды спектрального класса F, также это значит что звезда несколько холоднее Каппа1 Тельца. Светимость звезды равна .

В связи с большой светимостью звезды её радиус может быть измерен непосредственно, и такая попытка была сделана в 1922 году Данные об этом измерении приведены в таблице:

Сейчас мы знаем, что радиус звезды должен быть , то есть последнее  измерение 1969 года было довольно адекватным, но не точным.

Скорость вращения у Каппа2 Тельца почти в 95,5 раз больше солнечной и равна  , что даёт период вращения звезды — 0,577 дня. Основываясь на скорости вращения звезды, можно предположить, что звезде вряд ли больше . И хотя возраст звезды Каппа2 Тельца напрямую не измерен, но также известно, что звёзды с массой  живут порядка  и это значит, вряд ли в ближайшие время Каппа2 Тельца  закончит свою жизнь, сбросит внешние оболочки, и станет довольно обычным белым карликом.

Каппа2 Тельца демонстрирует лёгкую переменность: во время наблюдений яркость звезды колеблется на 0.03m, изменяясь в пределах от 5.26m до 5.29m, без какой-либо периодичности (скорее всего у звезды несколько периодов), тип переменной — переменная звезда типа Дельты Щита.

Тест общей теории относительности 

Каппа Тельца была сфотографирован во время солнечного затмения 29 мая 1919 года экспедицией Артура Эддингтона и др. в Принсипи и на о. Собрал, Бразилия, которая подтвердила предсказание Альберта Эйнштейна о гравитационной линзе, роль которую будет играть Солнце и об отклонении света, проходящего около него, которая была предсказана Эйнштейном, исходя из его общей теории относительности, которую он опубликовал в 1915 году

История изучения оптической кратности звезды 
В 1836 году В. Я. Струве открыл, что Каппа Тельца, по-видимому, оптически-двойная звезда, то есть был открыт компонент AB, звёзды вошли в каталоги как STF 541. Затем в 1873 году была открыта двойная звезда CD, которая считалась «общей» для обеих звёзд и было непонятно к какой звезде её отнести и она вошла в каталоги как компонент A,CD и компонент B,CD. В 1909 году у звезды была открыты компоненты AE и BF. В 1974 году американский астроном Тейлор и др. методами спектроскопия открыл, что компонент A сам является двойной звездой и звезды вошли в каталоги как компоненты Aa и Ab.  Согласно Вашингтонскому каталогу визуально-двойных звёзд, параметры этих компонентов приведены в таблице:

Обобщая все сведения о звезде, можно сказать, что система Каппа Тельца состоит из 2 компонент A и B, одна звезда 4-ой, другая 5-ой величины, находящиеся на угловом расстоянии, . Нет сомнений в том, что обе звёзды принадлежат к скоплению Гиад, которое (на расстоянии ) распространяется довольно далеко за пределы головы небесного быка, что обычно недооценивается. Расстояние между звёздами, очень велико и оценивается в несколько световых лет, само значение находится в пределах, если учесть все ошибки измерения от  до , на среднем расстоянии  (примерно). Отсюда можно сделать вывод, что звезды не являются гравитационно связанными, хотя возможно, они связаны общим происхождением из рассеянного звёздного скопления Гиад, а не просто случайно оказались в данной точке пространства.

Открытые в 1974 году компоненты Aa и Ab в дальнейшем пока не нашли независимого подтверждения и параметры их орбиты, а также малого спутника неизвестны. В то время как лунные покрытия (в которых Луна покрывает звезды) предполагают близких спутников к обеим звёздам.  О компонентах CD, AE, BF можно сказать следующее:
 компонент CD, по-видимому, является  двойной звездой и состоит из компонентов C, у которого известен каталожный номер CCDM J04254+2215C и компонента D, у которого известен каталожный номер CCDM J04254+2215D;
 у компонента AE также известен каталожный номер CCDM J04254+2215E;
 у компонента BF также известен каталожный номер CCDM J04254+2215F.

Однако ни у одного из этих компонентов не известен ни параллакс, ни собственное движение. К сожалению, пока невозможно сказать  входят ли эти звезды в систему Каппа Тельца. Возможно, что эти слабые звезды являются гораздо более отдалёнными фоновыми звёздами.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Изображение Каппа1 Тельца
 Изображение Каппа2 Тельца

Объекты Байера
Объекты Флемстида
Объекты HD и HDE
Объекты HIP
Оптически-двойные звёзды
Спектрально-двойные звёзды
Гиады (звёздное скопление)